3452 Hawke – asteroide
 Baia di Hawke

Persone 
 Bob Hawke – politico australiano
 Brett Hawke
 Edward Hawke, I barone Hawke – ammiraglio britannico
 Ethan Hawke – attore, sceneggiatore, scrittore e regista statunitense
 Hazel Hawke
 Maya Hawke – attrice statunitense
 Mykel Hawke

Altro 
 Jeff Hawke – personaggio immaginario dei fumetti di fantascienza

Pagine correlate 
HMS Hawke – nome di varie navi
Hawk